Это — список самых ярких звёзд в созвездии Микроскоп. Звёзды отсортированы в порядке убывания видимого блеска.

Ссылки 
 
 
 

Микроскоп (созвездие)
Микроскоп